Francesco Moriero (31. březen 1969, Lecce, Itálie) je bývalý italský fotbalový záložník. Od roku 2006 je trenérem a od roku 2021 vede reprezentaci Malediv.

Hráčská statistika

Hráčské úspěchy

Klubové 
 1× vítěz Poháru UEFA (1997/98)

Reprezentační 
 1× na MS (1998)

Trenérské úspěchy 
 1× vítěz 1. ligy Pobřeží slonoviny (20006/07)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil trenéra na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví záložníci
Fotbalisté US Lecce
Fotbalisté Cagliari Calcio
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté SSC Neapol
Italští fotbaloví trenéři
Trenéři Frosinone Calcio
Trenéři FC Lugano
Trenéři US Lecce
Trenéři Catanie
Narození 31. března
Narození v roce 1969
Narození v Lecce
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1998